Santeusaniesi – abitanti di Sant'Eusanio Forconese
Santeusaniesi – abitanti di Sant'Eusanio del Sangro